Gérard Lopez ou Gérard López peut désigner :

 Gérard Lopez (1949-2022), un psychiatre français ;
 Gérard Lopez (1971-), un entrepreneur hispano-luxembourgeois ;
 Gerard López Segú (1979-), un footballeur et entraîneur espagnol.